Димитър Миланов може да се отнася за:

 Димитър Миланов (футболист)
 Димитър Миланов (поет)
 Димитър Миланов (актьор)